La saison 2017-2018 de LNB est la  édition du championnat de Suisse de basket-ball de NBLM. Elle est organisée par la Swiss Basket-ball League (anciennement Ligue Nationale de Basket-Ball Association - LNBA), un département de Swiss Basket-ball.

Clubs 
 BBC Nyon
 Morges St-Prex Red Devils
 AB Lugano Tigers U23
 Fribourg Olympic U23
 GC Zurich
 Meyrin Basket
 Villars Basket
 Pully-Lausanne Foxes Espoirs

Formule de la compétition 

Les équipes se rencontrent en matches aller et retour pour les deux premiers tours de la phase préliminaire.

L'ordre des rencontres du troisième tour est défini selon le classement à la fin du deuxième tour de la phase préliminaire.

Toutes les équipes participent aux play-offs pour le titre.

Aucune équipe reléguée. Le vainqueur est promu en LNAM.

Compétition

Calendrier 
Calendrier & Résultats : https://www.basketplan.ch/showLeagueSchedule.do?leagueHoldingId=5844&federationId=12

Classement 

 

 
 

|}

Playoffs

Tableau

Notes et références 

2017-2018 B
Suisse M2
Basket-ball M2